Der Name Hafrafell bezeichnet etliche Berge in Island, darunter
 einen Berg im Westen Islands nahe der Hochlandpiste Kaldidalur, siehe Hafrafell (Kaldidalur);
 zwei Berge im Bezirk Austur-Skaftafellssýsla am Vatnajökull, siehe Hafrafell (Heinabergsjökull) sowie Hafrafell (Öræfi);
 einen Berg in den südlichen Westfjorden, siehe Hafrafell (Vestfirðir);
 einen Berg auf der Halbinsel Snæfellsnes, siehe Hafrafell (Snæfellsnes),
 einen Berg in Ostisland im Bezirk Fljótsdalshérað, siehe Hafrafell (Fljótsdalshérað).